Achtnich ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Achtnich (1887–nach 1954), deutscher Lehrer und Funktionär des Kulturbundes zur demokratischen Erneuerung Deutschlands
 Martin Achtnich (1918–1996), Schweizer Psychologe
 Tilman Achtnich (* 1954), deutscher Journalist und Dokumentarfilmer
 Wolfram Achtnich (1923–2008), deutscher Pflanzenbauwissenschaftler
 Zora Achtnich (* 1997), deutsche Nachwuchsschauspielerin